Меморіал борців за волю України  — меморіал героїв ОУН-УПА у лісі Копичинці Чортківського району Тернопільської області, присвячений борцям за незалежність України.

Історія створення меморіалу

Світлини

Посилання 
 Урвище біля Копичинців береже пам’ять про українських героїв 
 Відкриття меморіалу в м.Копичинці 
 Гайда в Копичинці!

Джерела 
 Савка Б."І могили говорять…": історична довідка про патріотів м. Копичинець Тернопільскої області. — Тернопіль: Терно-граф, 2007. — 72 с.
 Савка Б."З Богом та церквою на шляху до національного відродження": історична довідка про діяльність церковного комітету церкви св. Миколая м. Копичинці по шляху національного відродження.— Тернопіль: Видавництво "Джура", 2013. — 244 с.
Копичинці
Пам'ятники УПА
Пам'ятники Тернопільської області